Церковь Тихона Задонского (также Тихоновская церковь):

 Храм Святителя Тихона Задонского — в Вильнюсе. 

 Церковь Тихона Задонского — в Ельце.
 Церковь Тихона Задонского — в станице Кривянской.
 Церковь Тихона Задонского — в селе Шубное Воронежской области.
 Храм Тихона Задонского — в Сокольниках.
 Тихоновская церковь — в хуторе Беспаловский Волгоградской области.

См. также 
 Тихоновский монастырь (Саут-Кейнан)
 Свято-Тихоновская духовная семинария